Skylands Manor & State Botanical Garden est un parc d'État du New Jersey
Skylands est aussi le nom d'un domaine à Seal Cove (Maine)
Les Skylands sont également le monde où se déroule la série Skylanders

Voir aussi
Skyland (homonymie)